Manastirci kan syfta på:

Bulgarien 

 Manastirtsi, distrikt, Razgrad, Obsjtina Loznitsa,

Nordmakedonien 

 Manastirec (ort), Opsjtina Rosoman,